Taguahelix är ett släkte av snäckor. Taguahelix ingår i familjen punktsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Punktsnäckor
Taguahelix